Евге́ний Дани́лов:
 Данилов, Евгений Евгеньевич (род. 1960) — советский и российский поэт, журналист, публикатор и исследователь русской поэзии.
 Данилов, Евгений Петрович — советский и российский химик, Лауреат Государственной премии СССР. Примечания